Ергёлёх (), вариант написания Ергелех, известен также как Тастах () — село в Намском улусе Якутии России. Административный центр и единственный населённый пункт Тастахского наслега. Население —  чел. (), большинство — якуты .

География 
Село расположено в пределах Центрально-Якутской равнины, возле небольшого озера Кубалах в долине Энсиэли.
 Уличная сеть
Пять улиц: ул. Алексеева, ул. Аммосова, ул. Аргунова, ул. Дизельная, ул. Зелёная.
 Географическое положение
Расстояние до улусного центра — село Намцы — 65 км.
 Климат
Средняя температура января −42 °C, июля +17…+18 °С. Осадков выпадает около 200—250 мм в год.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село возглавило образованное муниципальное образование Тастахский наслег.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 99 % от общей численности населения в 267 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство).

С 2018 года проведен высокоскоростная оптоволоконная связь проекта «Кобяйский экспресс» по маршруту «Якутск — Ергелех — Хонгор-Бие — Новая Кальвица — Сангар».

Транспорт 
Автодорога Намцы — Ергелех.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Намского улуса